Пьер Алешинский (, 19 октября 1927 года, Брюссель) — бельгийский живописец, график, художник книги.

Биография и творчество 
Родился в семье еврейских выходцев из России. С 1944 по 1948 годы изучал книжную иллюстрацию, типографское дело и фотомастерство в Высшей национальной школе архитектуры и декоративного искусства в Брюсселе. В 1945 открыл для себя живопись А. Мишо и Ж. Дюбюффе. Сам начал заниматься живописью в 1947 году. В 1949 году присоединился к авангардной группе «КОБРА» (К. Дотремон, К. Аппель, А. Йорн), участвовал в первой и второй выставках группы в Амстердаме и Льеже. После распада группы поселился в Париже (1951), сблизился с кругом сюрреалистов, познакомился с А. Джакометти, Б. ван Вельде, В. Браунером. В 1954 году состоялась первая персональная экспозиция Алешинского в одной из галерей Парижа, в 1955-м — во Дворце изобразительных искусств в Брюсселе, в 1958-м — в Лондоне, в 1960-м — на Венецианской биеннале, где он представлял Бельгию. В 1960-х Алешинский перешёл к более текучим материалам (тушь), увлекся восточной каллиграфией, сблизился с живущим с США китайским живописцем Уоллесом Тингом (), в 1965 году под его влиянием начал работать акриловыми красками в технике, близкой к комиксам («Сентрал-Парк», 1965). В том же году Андре Бретон пригласил Алешинского участвовать в Х Международной выставке сюрреалистического искусства.

Признание 
В 1983 году Алешинский стал профессором Национальной высшей школы изобразительных искусств в Париже, в 1994-м — почётным доктором Свободного университета в Брюсселе, в 2006-м Алешинский получил французский Орден Почётного легиона. В ознаменование 80-летия художника большую ретроспективную выставку его работ показал в 2007—2008 Брюссельский королевский музей изящных искусств.

Каталоги выставок 
 Pierre Alechinsky: Werke 1958—1968. Düsseldorf: Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 1969.
 Pierre Alechinsky. Les estampes de 1946 a 1972/ Yves Rivière, ed. Paris: Yves Rivière, 1973.
 Pierre Alechinsky. Paintings and Writings. Pittsburgh: Carnegie Museum, 1977.
 Pierre Alechinsky, Karel Appel. Two-brush paintings. Their Poems by Hugo Claus. Foreward by Christian Dotrement. Paris: Yves Riviere, 1980.
 Pierre Alechinsky. Bilder, Aquarelle, Zeichnungen. Eine Retrospektive. Hannover: Kestner-Gesellschaft, 1980.
 Alechinsky. Valencia: IVAM Centre Julio Gonzalez, 2000.

Литература о художнике 
 Bosquet A. Alechinsky. Paris: Le musée de poche, 1971.
 Putman J. Pierre Alechinsky. Milano: Le Grandi Monografie, 1977.
 Duby G. Alechinsky. Zürich: Maeght Zürich, 1980.
 Butor M., Sicard M. Pierre Alechinsky: Frontières et Bordures. Paris: Galilée, 1984.
 Gibson M. Pierre Alechinsky — Margin and Center. New York: Solomon R. Guggenheim Foundation, 1987.
 Pierre Alechinsky: Extraits pour traits. Paris: Galilée, 1989.
 Butor M., Sicard M. Alechinsky: Travaux d’Impression. Paris: Editions Galilée, 1992.
 Guse E.-G. Pierre Alechinsky: Zwischen den Zeilen. Stuttgart: Hatje, 1993.
 Dupin J. Petit journal: Made in France 1947—1997. Paris: Centre Pompidou, 1997.
 Daix P. Pierre Alechinsky. Neuchâtel: Ides et Calendes, 1999
 Les impressions de Pierre Alechinsky/ Céline Chicha, Marie-Françoise Quignard, eds. Paris: Bibliothèque nationale de France, 2005
 Каллиграфия змеи// Сегодня, 1994, № 198, 15 октября.
 Кортасар Х. Край по имени Алешинский// Он же. Каждый шар — это куб. СПб: Кристалл, 2002, с.129-131.
 Тардье Ж. Портрет на авось. Дюпен Ж. Вулкан туши// Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005, с. 144—147, 281—287.

Примечания

Ссылки 
 Работы в музеях мира 
 Графика on line 
  
 
 
  
 
 Рисунки 
 Графика on line 
  
 

Парижская школа
Современные художники Бельгии
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Почётные доктора Брюссельского свободного университета